Бишр () — арабское мужское имя.

Персоналии
 Бишр аль-Мариси (ум. 833) — исламский богослов, мутазилит, мурджиит.
 Бишр аль-Хафи (767—842) — исламский богослов, аскет (захид), суфий.
 Бишр ибн аль-Мутамир (ум. между 825 и 840) — арабский богослов-мутазилит, поэт, генеалог, иногда называемый основателем арабской риторики.

См. также
 Аббад ибн Бишр (ум. 634) — один из сподвижников пророка Мухаммеда.
 Сахль ибн Бишр (ум. ок. 850) — средневековый астролог, известен в Европе как Zahel Benbriz и Zehel.
 Абу Бишр Амр аль-Басри (Сибавейхи) (ок. 760 — ок. 797) — арабский филолог, представитель басрийской языковедческой школы.